Dorothea von Sachsen-Meiningen ist der Name folgender Personen:

 Dorothea Maria von Sachsen-Gotha-Altenburg (1674–1713), Prinzessin von Sachsen-Gotha-Altenburg und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Luise Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg (1710–1767), Prinzessin von Sachsen-Meiningen und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg